Il doppio del torneo di tennis European Community Championship 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jan Apell e Jonas Björkman che hanno battuto in finale Hendrik Jan Davids e Sébastien Lareau 4-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Byron Black /  Jonathan Stark (primo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti di finale)

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

European Community Championship 1994
ATP Tour 1994